Freedom of Choice Act – projekt ustawy Stanów Zjednoczonych mówiący, że każda kobieta ma prawo do przerwania ciąży 
 Formula One Constructors Association – stowarzyszenie działające w Formule 1